Gaudlitz steht für:

 Gaudlitz (Adelsgeschlecht), sächsisches Adelsgeschlecht

Personen:
 Gottlieb Gaudlitz (1694–1745), Pastor an der St.-Thomas-Kirche in Leipzig
 Wolf Gaudlitz (* 1955), deutscher Fotograf, Filmemacher, Schauspieler und Pantomime

Orte:
 Gaudlitz (Mügeln), Ortsteil der Stadt Mügeln, Landkreis Nordsachsen, Sachsen